Nenad Zimonjić e Samantha Stosur sono i detentori del titolo, ma Stosur ha deciso di non partecipare quest'anno. Zimonjić gioca in coppia con Jarmila Gajdošová, ma sono stati sconfitti al terzo turno da Robert Lindstedt e Anabel Medina Garrigues.

Leander Paes e Martina Hingis hanno conquistato il torneo battendo in finale Alexander Peya e Tímea Babos con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 
  Mike Bryan /  Bethanie Mattek-Sands (semifinale)
  Bruno Soares /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Marcin Matkowski /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Caroline Garcia (secondo turno)
  Alexander Peya /  Tímea Babos (finale)
  Horia Tecău /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Leander Paes /  Martina Hingis (campioni)
  Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

  Juan Sebastián Cabal /   Cara Black (terzo turno) 
  Raven Klaasen /  Raquel Kops-Jones (terzo turno) 
  Jean-Julien Rojer /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno) 
  Pablo Cuevas /  Flavia Pennetta (ritirati) 
  Florin Mergea /  Michaëlla Krajicek (secondo turno) 
  John Peers /  Chan Yung-jan (secondo turno) 
  Henri Kontinen /  Zheng Jie (secondo turno) 
  Łukasz Kubot /  Andrea Hlaváčková (terzo turno) 
  David Marrero /  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2015
WTA Tour 2015